Махеш Бгупаті і Леандер Паес були чемпіонами попереднього року, але цього разу не брали участі разом. Паес грав разом з Томашем Цибулецом, але їх перемогли в півфіналі Марк Ноулз і Деніел Нестор. Бгупаті був партнером Макса Мирного, але їх перемогли в півфіналі Паул Хархейс і Євген Кафельников. 

У фіналі Хархейс і Кафельников здолали Ноулза і Нестора з рахунком 7–5, 6–4.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Bottom half

Секція 3

Секція 4

References

Посилання 
Association of Tennis Professionals (ATP) – main draw 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
2002 у тенісі